Puchar Europy w narciarstwie alpejskim kobiet w sezonie 2015/2016 – 45. edycja tego cyklu. Pierwsze zawody odbyły się 7 grudnia 2015 roku w norweskim Trysil, a ostatnie, rozegrane zostały 17 marca 2016 roku w hiszpańskiej La Molinie.

W poprzednim sezonie Puchar Europy wygrała Austriaczka Ricarda Haaser, triumfując przy okazji w klasyfikacji giganta. W klasyfikacji zjazdu triumfowała rodaczka Haaser, Ramona Siebenhofer. W supergigancie triumfowała Francuzka Romane Miradoli, zwyciężczynią klasyfikacji slalomu została kolejna rodaczka Haaser, Lisa-Maria Zeller, a w superkombinacji najlepsza była Francuzka Marion Pellissier.

W tym sezonie natomiast, w Klasyfikacji Generalnej zwyciężyła Norweżka Maren Skjøld, triumfując także w klasyfikacji slalomu i superkombinacji. W zjeździe zwyciężyła Niemka Kira Weidle. W gigancie najlepsza okazała się Austriaczka Stephanie Brunner, zaś w supergigancie najlepsza buła Włoszka Verena Gasslitter.

Podium zawodów

Wyniki reprezentantek Polski

Klasyfikacja generalna (po 32 z 32 konkurencji)

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2015/2016